Der Fluch bezeichnet:
 Der Fluch (Roman), einen Roman von Stephen King, veröffentlicht unter dem Pseudonym Richard Bachmann
 Der Fluch (1924), einen österreichischen Stummfilm von 1924
 Der Fluch (1988), einen deutschen Horrorfilm von 1988
 Thinner – Der Fluch, einen US-amerikanischen Horrorfilm von 1996
 The Grudge – Der Fluch, einen US-amerikanischen Horrorfilm von 2004
 Der Fluch – The Grudge 2, die Fortsetzung von 2006
 Der Fluch (2004), einen türkischen Horrorfilm von 2004
 Der Fluch (Band), ein Nebenprojekt der Leverkusener Punkband Oberste Heeresleitung

Siehe auch
 Fluch